Zwei Schiffe der United States Navy erhielten den Namen USS John Paul Jones nach John Paul Jones, der als einer der Väter der US Navy gilt.

USS John Paul Jones (DD-932), ein Zerstörer der Forrest-Sherman-Klasse
USS John Paul Jones (DDG-53), ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse

John Paul Jones